Примо́рская флоти́лия разноро́дных сил — оперативное объединение (флотилия) в составе Краснознамённого Тихоокеанского флота (КТОФ) ВМФ России, включающее в себя соединения и части разных родов сил флота (надводных и подводных сил, а также береговых войск и морской авиации).

История 
История объединения берёт начало в 1957 году с формирования флотилии, когда приказом Министра обороны СССР в посёлке Крым был сформирован объединённый штаб военно-морской базы «Стрелок» в которую вошли корабли и воинские части базирующиеся в заливах Стрелок, Восток, Америка (ныне Находка) и в Шкотовском районе. В состав военно-морской базы вошли: бригада торпедных катеров, отдельный дивизион кораблей противолодочной обороны, два дивизиона охраны водного района, отдельная артиллерийская бригада, артиллерийский полк, узел связи, пункт наблюдения, химические части. Первым командиром военно-морской базы был назначен капитан  ранга В. М. Лозовский.

Официальным днём рождения Приморской флотилии разнородных сил КТОФ является 27 июля. Именно в этот день в 1979 году на основе военно-морской базы было сформировано объединение.

Корабли объединения включались в состав оперативных эскадр (ОПЭСК):
 5-я ОПЭСК кораблей ВМФ в Средиземном море, создана , расформирована ;
 8-я ОПЭСК кораблей ВМФ в Индийском океане, создана в 1971 году, расформирована в 1992 году;
 10-я ОПЭСК кораблей ВМФ в Тихом океане, создана , расформирована в 1998 году.

Военно-морские базы (ВМБ) и пункты материально-технического обеспечения (ПМТО) в других государствах:

 : Камрань;
 : Ходейда;
 : Сьенфуэгос;
 : Тартус;
 : Нокра.

После распада Советского Союза, с начала  годов, существенно снизилось финансирование и поддержка КТОФ, многие боевые корабли расформировывались и отправлялись на разделку или отстой. Оперативные эскадры расформировались, закрывались военно-морские базы в других странах. Ситуация стала меняться с  годов. Прошла закладка нескольких боевых кораблей и судов вспомогательного флота. Идёт перевооружение и модернизация действующих кораблей. Предпринимаются попытки выведения из консервации и модернизации кораблей, ранее поставленных в отстой.

По состоянию на 2015 год действующие корабли, суда обеспечения и части морской пехоты из состава объединения входят в группировку Вооружённых Сил Российской Федерации в зоне Африканского Рога.

Успешно решают текущие и специфические задачи в зоне Тихого океана.

В качестве пункта материально-технического обеспечения для ремонта и снабжения надводных кораблей и подводных лодок используется часть бывшей советской базы Камрань расположенной во Вьетнаме. Указ о создании совместной базы подписан 25 ноября 2014 года.

Состав 
Курсивом выделены боевые единицы (отдельные части) выведенные из боевого состава: находящиеся в долгосрочном ремонте, резерве, отстое или на консервации.
 Фокино

 Управление флотилии 
 36-я дивизия надводных кораблей:
 Гвардейский ракетный крейсер «Варяг»  — флагманский корабль КТОФ;
 Эскадренный миноносец «Быстрый» 
 Эскадренный миноносец «Бурный» ;
 Эскадренный миноносец «Безбоязненный» ;
 Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Лазарев» ;
 44-я бригада противолодочных кораблей;
 100-я бригада десантных кораблей.
 703-й центр материально-технического обеспечения 

 Владивосток

 165-я бригада надводных кораблей:
 2-й гвардейский дивизион ракетных катеров (бухта Малый Улисс);
 11-й дивизион кораблей охраны водного района (бухта Малый Улисс).
  515-й отдельный дивизион разведывательных кораблей (бухта Золотой Рог).
 79-й отряд аварийно-спасательных судов (бухта Большой Улисс).
 31-я бригада судов обеспечения:
 1-я группа судов обеспечения (бухта Большой Улисс);
 2-я группа судов обеспечения (бухта Золотой Рог);
 3-я группа судов обеспечения;
 4-я группа судов обеспечения.
 19-я бригада подводных лодок (бухта Малый Улисс).
  155-я отдельная бригада морской пехоты (155 обрмп).

 Николаевка

  7062-я авиационная база КТОФ.

 Артём

  Транспортная авиационная эскадрилья  авиабазы КТОФ.

 Славянка
 59-й отдельный батальон морской пехоты 155 обрмп.
 287-й отдельный самоходный артиллерийский дивизион 155 обрмп.

 Смоляниново
 72-й отдельный береговой ракетный полк.

 Штыково
 474-й отдельный центр радиоэлектронной борьбы.

 Большой Камень
 72-я отдельная бригада строящихся и ремонтирующихся подводных лодок.

 Учебные полигоны
Также в структуру объединения входят учебные полигоны:
 Морской полигон КШУ в заливе Анива, остров Сахалин;
 Морской десантный полигон «Клерк» на полуострове Клерка недалеко от Славянки в Приморском крае;
 Военный полигон «Бамбурово» в Хасанском районе Приморского края.

Командование 
 Командующие

 07.1979 — 02.1981 — вице-адмирал Тихонов Василий Федорович;
 02.1981 — 08.1982 — вице-адмирал Рябинский Николай Иванович;
 08.1982 — 1985 — вице-адмирал Лёгкий Николай Григорьевич;
 1985—1987 — контр-адмирал Головко Леонид Иванович;
 1987 — 05.1990 — вице-адмирал Олейник Анатолий Григорьевич;
 05.1990 — 07.1993 — вице-адмирал Куроедов Владимир Иванович;
 07.1993 — 09.1997 — вице-адмирал Фёдоров Виктор Дмитриевич;
 09.1997 — 12.2001 — вице-адмирал Литвиненко Евгений Яковлевич;
 12.2001 — 07.2003 — вице-адмирал Абрамов Михаил Леопольдович;
 07.2003 — 06.2005 — вице-адмирал Авраменко Сергей Викторович;
 06.2005 — 09.2007 — вице-адмирал Чирков Виктор Викторович;
 09.2007 — 08.2010 — контр-адмирал Авакянц Сергей Иосифович;
 08.2010 — 09.2012 — контр-адмирал Соколов Виктор Николаевич;
 09.2012 — 08.2017 — контр-адмирал Кулить Вадим Францевич;
 08.2017 — 07.2019 — контр-адмирал Жуга Сергей Юрьевич;
 07.2019 — 11.2020 — контр-адмирал Якушев Владимир Анатольевич;
 11.2020 — 05.10.2021 — контр-адмирал Кабанцов Константин Петрович;
 с 10.2021 — контр-адмирал Казаков Валерий Владимирович

 Начальники штаба
 23.07.1979 — 07.02.1981 — капитан  ранга Прокопчик Анатолий Васильевич;
 1985 — 06.1987 — контр-адмирал Девятайкин Виктор Васильевич;
 06.1987 — 03.1990 — капитан  ранга Фёдоров Виктор Дмитриевич;
 03.1990 — 07.1994 — контр-адмирал Красников Алексей Григорьевич;
 07.1994 — 09.1997 — контр-адмирал Литвиненко Евгений Яковлевич;
 07.1998 - 11.2001 - контр-адмирал Темерев Николай Иванович
 10.2002 — 07.2003 — контр-адмирал Авраменко Сергей Викторович;
 08.2003- 03.2006 - контр-адмирал Тузов Алексей Борисович
 07.2013 — 07.2014 — капитан  ранга Гуринов Олег Георгиевич;
 07.2014 — 07.2017 — контр-адмирал Якушев, Владимир Анатольевич;
 08.2017 — 08.2018 — капитан  ранга Королёв Олег Александрович;
 09.2018 — 09.2019 — капитан  ранга Бардовский Александр Александрович. 
 09.2019 -н.в. капитан 1 ранга Жовтоножко Алексей Владимирович.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 «Боевой путь Советского ВМФ», М., Воениздат, 4-е изд., 1988.

Ссылки 
 Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) // Восточный военный округ.
 Части морской пехоты России.

Воинские формирования Восточного военного округа
Воинские части и формирования, созданные в 1979 году
Появились в 1979 году в России
Тихоокеанский флот